Morronesi – abitanti di Castel Morrone
Morronesi – abitanti di Morrona
Morronesi – abitanti di Morrone del Sannio
 Morronesi – appartenenti all'ordine monastico dela Congregazione dei frati di Pietro da Morrone (o Celestini), fondato da Pietro da Morrone